Varias autopistas en el estado estadounidense de California han sido señalizadas como Ruta 80:
Interestatal 80 en California, parte del Sistema Interestatal de Autopistas
Interstate 80 Business (Sacramento, California)
U.S. Route 80 (California) (1928-1964)